

Населені пункти та їхні частини
 Владиславово — місто в Пуцькому повіті Поморського воєводства
 Владиславово — гміна в Пуцькому повіті Поморського воєводства
 Владиславово — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Владиславово — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Владиславово — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Владиславово — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславово — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславово — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Владиславово — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Владиславово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Владиславово — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Владиславово — частина села Рудзк-Мали в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Владиславово — частина села Канібруд у гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Владиславово — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства

Примітки